La Coppa panamericana di pallavolo maschile Under-23 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla NORCECA, per squadre nazionali nordamericane e sudamericane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 23 anni.

Edizioni

Medagliere

Note

Collegamenti esterni